Айдын Мендерес (5 мая 1946 г., Анкара — 23 декабря 2011 г., там же) — турецкий политик, младший сын премьер-министра Турции Аднана Мендереса.

Биография 
Айдын Мендерес родился в 1946 году в Анкаре, он был третьим сыном Аднана и Беррин Мендерес. Аднан Мендерес занял должность премьер-министра в 1950 году, в 1960 году он был свергнут в результате военного переворота, в 1961 году отдан под суд и казнён вместе с двумя министрами.

В 1964 году Айдын Мендерес окончил TED Ankara College, в 1968 году — Академию торговли и экономики в Анкаре. После окончания академии занимался бизнесом, затем в 1970 году ушёл в политику. В 1976 году Айдын прошёл службу в армии в городе Искендерун.

У Айдына Мендереса было два брата: Юксель и Мутлу. Юксель в 1972 году совершил самоубийство, Мутлу в 1978 году погиб в результате аварии. В 1996 году Айдын Мендерес также попал в аварию, он не погиб, но в результате этого происшествия оказался прикован к инвалидному креслу.

В 1987—2005 годах опубликовал ряд книг.

С 2003 года писал для газеты «Tercüman», также вёл колонку в «Yeni Asır».

23 декабря 2011 года Айдын Мендерес скончался в госпитале Анкары, у него осталась жена Умран, на которой он женился в 1991 году.

Политическая деятельность 
В 1970 году Айдын Мендерес стал главой отделения Демократической партии в иле Айдын. В 1977 году был избран членом Великого национального собрания от партии Справедливости.

После государственного переворота 1980 года Айдыну Мендересу на 10 лет было запрещено заниматься политической деятельностью. В 1993 году он создал партию «Партия больших перемен» и возглавил её. В 1994 году партия Мендереса объединилась с Демократической партией. После объединения Айдын Мендерес был избран лидером Демократической партии, занимал этот пост до 1995 года.

В 1995 году был избран членом Великого национального собрания от партии Благоденствия. После запрета партии Благоденствия в 1998 году, Айдын Мендерес перешёл в партию Добродетели. В 1999 году избран от этой партии членом Великого национального собрания. Через некоторое время после этого вышел из партии Добродетели.

В 2002 году Айдын Мендерес баллотировался в Великое национальное собрание от партии Истинного пути, но партия не смогла набрать необходимое количество голосов для получения мест в парламенте. В 2007 году в результате объединения партии Истинного пути и партии Отечества была создана Демократическая партия. После того, как в мае 2009 года Демократическую партию возглавил Хусаметтин Джиндорук, Айдын Мендерес отошёл от политической деятельности.

Примечания 

Члены Великого национального собрания Турции XX созыва
Писатели Турции
Колумнисты
Члены Великого национального собрания Турции XXI созыва
Члены Великого национального собрания Турции XVI созыва
Аднан Мендерес